Příjmení Tillich nebo Tilich nosí více osobností:

 Ernst Tillich (1910–1985) — německý teolog a politik
 Paul Tillich (1886–1965) — německo-americký teolog a filosof
 Stanislaw Tillich (* 1959) — německý politik lužickosrbské národnosti, premiér Svobodného státu Sasko
 Wolfgang Tillich (* 1939) — německý fotbalista